«Always Be My Baby» — песня, написанная американской певицей Мэрайей Кэри и Дэйвом Холлом для пятого студийного альбома Daydream. Вышла 9 марта 1996 года в качестве его третьего сингла в США и 4-го в мире.

История 
«Always Be My Baby» — это поп-баллада, соединяющие музыкальные жанры поп и R&B.
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Кен Такер из Entertainment Weekly, Stephen Holden из The New York Times («лучшая песня альбома»). На 38-й церемонии «Грэмми» песня была номинирована в категории За лучшее женское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз.

«Always Be My Baby» в США дебютировала 6 апреля 1996 года на позиции № 2 в хит-параде Billboard Hot 100, уступив лишь песни Селин Дион «Because You Loved Me», которая ранее сместила с вершины другую песню Кэри, «One Sweet Day». «Always Be My Baby» оставалась на № 2 четыре недели и 4 мая 1996 года поднялась на первое место американского чарта Hot 100, где провела две недели, а потом спустилась на второе и там оставалась ещё 5 недель. В сумме проведя 9 недель на второй позиции в США, песня стала четвёртой по этому показателю в истории. Песня стала 11-м чарттоппером для Кэри, то есть певица догнала таких певиц как Уитни Хьюстон и Мадонна среди женщин-солисток, рекорд который она позже превзойдёт. В итоге сразу три сингла с альбома Daydream («Fantasy», «One Sweet Day» и «Always Be My Baby») провели на № 1 в сумме 26 недель (шесть месяцев), чего не удавалось сделать ни одному исполнителю ранее, до появления Usher и группы The Black Eyed Peas в середине 2000-х годов.

В Великобритании песня дебютировала на позиции № 3 в чарте UK Singles Chart, что стало её пиковым достижением. Во вторую неделю песня спустилась на четвёртое место, оставаясь в чарте в сумме десять недель.
К 2008 году тираж в Великобритании достиг 220 000 копий.

Музыкальное видео 

Музыкальное видео для песни «Always Be My Baby» стало вторым снятым самой Мэрайей Кэри в качестве режиссёра.

Участники записи 
По информации с диска Daydream

 Mariah Carey — сопродюсер, аранжировщик, автор, вокал
 Jermaine Dupri — сопродюсер, автор
 Manuel Seal Jr. — сопродюсер, автор

Список композиций 
Список официальных версий и ремиксов.

Worldwide CD single
 «Always Be My Baby» (album version) — 4:19
 «Always Be My Baby» (Mr. Dupri Mix) [при участии Da Brat & Xscape] — 4:43
 «Always Be My Baby» (Mr. Dupri Extended Mix) [при участии Da Brat & Xscape] — 5:33
 «Always Be My Baby» (Reggae Soul Mix) [при участии Lil' Vicious] — 4:56
 «Always Be My Baby» (Mr. Dupri No Rap Radio Mix) [при участии Xscape] — 3:44

U.S. 7" single
 «Always Be My Baby» — 4:18
 «Long Ago» — 4:32

Worldwide 12" single
 «Always Be My Baby» (Always Club) — 10:51
 «Always Be My Baby» (Dub-A-Baby) — 7:16
 «Always Be My Baby» (Groove a Pella) — 7:15
 «Always Be My Baby» (ST Dub) — 7:12

U.S. CD single
 «Always Be My Baby» (альбомная версия) — 4:18
 «Always Be My Baby» (Mr. Dupri Mix) — 4:40
 «Slipping Away» — 4:30

Награды 
Песня была номинирована на премию Грэмми в категории За лучшее женское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз во время 38-й церемонии «Грэмми».

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Чарт десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 

Песни 1995 года
Песни Мэрайи Кэри
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Поп-баллады
Синглы Sony Music Entertainment
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Баллады 1990-х годов